Мали-Песак (, ) — село в Сербии, в общине Канижа, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 115 жителей (по переписи населения 1991 года — 150 жителей).

Другое название деревни — Несир (Neszür) связано с виноградниками и вином, которые здесь являются важным следствием местного сельскохозяйственного производства.

Демография 
В селе Мали-Песак, по переписи 2002 года проживали 95 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 46,7 лет (46,2 года у мужчин и 47,2 года у женщин). В селе есть 52 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,21.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины